Mainstream è un termine inglese e indica una corrente di pensiero che, in determinati ambiti, viene considerata tradizionale e convenzionale dalla maggior parte della gente, in contrapposizione a una tendenza minoritaria e alternativa. L'utilizzo del termine sottende un giudizio di valore che può essere negativo o positivo a seconda dei casi e dei contesti.
Musica mainstream
Economia mainstream

Cinema 
Mainstream – film del 2020 diretto da Gia Coppola

Musica 
Mainstream – album dei Quiet Sun del 1975
Mainstream – album di Lloyd Cole and the Commotions del 1987
Mainstream – album di Romano Mussolini del 1991
Mainstream EP – EP dei Metric del 1998
Mainstream – album di Calcutta del 2015
Mainstream Records – casa discografica statunitense

Televisione 
Mainstream – programma televisivo di Rai 4